Молинс-де-Рей (, ) — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 15,91 км². Население — 24236 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Castell de Castellciuró
 Patrimoni històricoartístic de Molins de Rei

Муниципалитеты Барселоны